Åsaka socken kan syfta på:

Barne-Åsaka socken – en socken i Västergötland som ingick i Barne härad, kallad enbart Åsaka socken före 1886
Kållands-Åsaka socken – en socken i Västergötland som ingick i Kållands härad, kallad enbart Åsaka socken före 1886
Skånings-Åsaka socken – en socken i Västergötland som ingick i Skånings härad, kallad enbart Åsaka socken före 1886
Vartofta-Åsaka socken – en socken i Västergötland som ingick i Vartofta härad, kallad enbart Åsaka socken före 1886
Väne-Åsaka socken – en socken i Västergötland som ingick i Väne härad, kallad enbart Åsaka socken före 1886
Åsaka socken, Vilske härad – en socken i Västergötland som ingick i Vilske härad och uppgick i Ullene socken under medeltiden

Se även 
Åsaka